Кодигоро () —  город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Феррара.

Население составляет 12 883 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 77 чел./км². Занимает площадь 169 км². Почтовый индекс — 44021. Телефонный код — 0533.

Покровителем населённого пункта считается  святитель Мартин Турский. Праздник ежегодно празднуется 11 ноября.

Достопримечательности 
 В 6 км к востоку от Кодигоро находится Помпоза — бывший бенедиктинский монастырь (основан в IX веке, секуляризирован в XIX в.), в котором жил и работал Гвидо Аретинский.

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта